Antares bezeichnet:
 Antares, den hellsten Stern im Sternbild Skorpion (Alfa Scorpii, α Sco) 
 Antares (Film), einen Film von Götz Spielmann
 die Mondlandefähre von Apollo 14
 Antares (Rakete), eine US-amerikanische Rakete
 Antares (Höhenforschungsrakete), eine französische Höhenforschungsrakete
 Antarès (Le Mans), eine Mehrzweckhalle in Le Mans
 Antares (Unternehmen), ein US-amerikanischer Musikgerätehersteller
 Ra Antares (Segelboot), ein 7,60 m langes Segelboot der deutschen Firma Plasto aus den 1970er Jahren
 USS Antares (AG-10), ein Transportschiff der US Navy (1922–1946)
 USS Antares (AK-258) ex SS Nampa Victory, ein Transportschiff der US Navy (1952–1959)
 USS Antares (T-AK 294) ex Sea-Land Galloway, ein Schiff des Military Sealift Command der US Navy (1984–2007), seitdem als SS Antares (T-AKR 294) bei der Reserveflotte
 Antares (Schiff, 1913), ein 1913 gebautes Frachtschiff der Argo-Reederei
 Antares (Schiff, 1937), ein 1973 gebautes Frachtschiff der Argo-Reederei
 MSC Antares, ehemaliger Name eines Containerschiffs der Samsung 5500-Klasse (IMO-Nr. 9213571) 
 Lange Antares 20E und Lange Antares 18S, Flugzeugtypen des Lange Flugzeugbau
 Der Antares-Krieg, Romantrilogie von Michael McCollum
 Dalinbel, eine Apfelsorte
 Antares (Astroverein), Verein von Amateurastronomen in Niederösterreich, siehe auch Sternwarte Michelbach
 Antares, der Drachenkaiser, Character aus der Light Novel I Alone Level-Up beziehungsweise des Manhwa Solo Leveling

ANTARES ist eine Abkürzung für:
 Advanced Neutron Tomography and Radiography Experimental Setup, ein Neutronenbildgerät am FRM2
 Astronomy with a Neutrino Telescope and Abyss environmental Research, siehe Antares (Neutrinoteleskop)

ANTARES